Alabama State Route 28
 Arkansas Highway 28
 California State Route 28
 Georgia State Route 28
 Idaho State Highway 28
 Indiana State Road 28
 Iowa Highway 28
 K-28
 Kentucky Route 28
 Louisiana Highway 28
 Maryland Route 28
 Massachusetts Route 28
 M-28
 Minnesota State Highway 28
 Mississippi Highway 28
 Missouri Route 28
 Montana Highway 28
 Nevada State Route 28
 New Hampshire Route 28
 New Jersey Route 28
 New Mexico State Road 28
 New York State Route 28
 North Carolina Highway 28
 North Dakota Highway 28
 Ohio State Route 28
 Oklahoma State Highway 28
 Pennsylvania Route 28
 South Carolina Highway 28
 South Dakota Highway 28
 Tennessee State Route 28
 Texas State Highway Spur 28
 Farm to Market Road 28
 Texas Park Road 28
 Utah State Route 28
 Virginia State Route 28
 Washington State Route 28
 West Virginia Route 28
 Wisconsin Highway 28
 Wyoming Highway 28